Маргарита Генчева може да се отнася за:

 Маргарита Генчева – българска писателка
 Маргарита Генчева – българска юристка и политик от ПП „Възраждане“